Diana de Hollanda Cavalcanti (Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1984) é uma professora de mindfulness, de meditação do insight e escritora brasileira.

É doutora em Artes Cênicas na UNIRIO, com a tese Escrita da atenção plena: Escrita do Insight, e mestra em Letras pela PUC-Rio, com a dissertação Por uma literatura da plena atenção. Seus primeiros textos foram publicados nas coletâneas Contos do Rio (Bom Texto, 2005), Contos sobre tela (Pinakotheke, 2005), e nas revistas Poesia Sempre (Biblioteca Nacional) e Inimigo Rumor (Cosac Naify/7Letras). No teatro, escreveu e dirigiu as peças encher-se esvaziar-se encher-se (2007) e Sísifo (2008).

Obras publicadas
 2007 - Dois que não o amor (poesia) - 7Letras
 2013 - O homem dos patos (romance) - 7Letras

Ligações externas
CAVALCANTI, Diana de Hollanda. Por uma literatura da plena atenção. Dissertação de mestrado.
Fragmento do romance O Homem dos Patos
Poemas • por Diana de Hollanda. Revista Síncope

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro